hypostom – część gnatosomy roztoczy
 hypostom – skleryt w głowie niektórych owadów
 hypostom – część ciała małżoraczków
 hypostom – część ciała dwuparców
 hypostom – część ciała trylobitów
 hypostom – część ciała niektórych skorupiaków
 hypostom – inna nazwa podgębia
 hypostom – przednio-brzuszna część głowy muchówek
 hypostom – spód głowy pluskwiaków

Przypisy